EMV:
 EMV (від ) — міжнародний стандарт для операцій з банківських карток з чипом. 
 Легкість руху ( від ) — технічний індикатор. 
 Emporia Municipal Airport — аеропорт загального призначення в США.